Карл Ланиус (Karl Lanius) — немецкий физик, член АН ГДР (1969).

Родился 03.05.1927 в Берлине.

Окончил Университет им. А. Гумбольдта (1962).

В 1962—1988 гг. директор Института физики высоких энергий АН ГДР (г. Цойтен). В 1973—1976 гг. вице-директор ОИЯИ (Дубна). В 1988-1990 гг. научный сотрудник ЦЕРН.

Автор научных работ в области физики космических лучей и физики элементарных частиц (сильные взаимодействия, адронная спектроскопия).

Доктор наук, профессор, академик АН ГДР (1969), лауреат Национальной премии ГДР (1967).

Умер 21 июля 2010 года в Кёнигс-Вустерхаузен.

Примечания

Источники 
 http://naukograd-dubna.ru/about/uchenyae-deyateli-nauki
 http://www.edu.delfa.net/Interest/biography/l/Lanius.htm
 Horst Kant: Lanius, Karl. In: Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe. Band 1, Ch. Links, Berlin 2010, ISBN 978-3-86153-561-4.
 Zum 80. Geburtstag von Karl Lanius. Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin, Band 93, Jahrgang 2007. trafo Wissenschaftsverlag Dr. Wolfgang Weist, Berlin 2007, ISBN 978-3-89626-753-5.